AWW steht für:
 Advent-Wohlfahrtswerk, Sozialwerk der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
 Aluminium-Werke Wutöschingen, deutsches Aluminiumverarbeitungsunternehmen
 Appenzell-Weissbad-Wasserauen-Bahn, Schweizer Bahngesellschaft
 Air Wales (ICAO-Code), britische Fluggesellschaft

aww steht für:
 Awun (ISO-639-3-Code), Sepiksprache in der Sandaun Province, Papua-Neuguinea

.aww steht für:
 Dateinamenendung von Dateien von Ability Write, der Textverarbeitung von Ability Office

Abkürzung